Jünger steht für:
 Jünger, ein Schüler oder Nachfolger
 die zwölf engeren Jünger Jesu Christi, siehe Apostel
 Jünger Abdu’l Bahas im Bahaitum, siehe Liste der Jünger Abdu’l Bahas

Jünger ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Jünger (Maler) (* 1954), deutscher Maler
 Bernd Jünger (Szenenbildner) (* 1968), deutscher Zeichner und Szenenbildner
 Christoph Jünger (1736–1777), Emailmaler, Graveur und Ziseleur in Wien
 Egidius Jünger (1833–1895), deutsch-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Ernst Jünger (1895–1998), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Ernst Georg Jünger (1868–1943), Apotheker und Chemiker; Vater von Ernst Jünger
 Franz Jünger (1613–1680), deutscher Bürgermeister
 Franziska Jünger (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Georg Jünger (1898–1977), deutscher Lyriker, Erzähler und Essayist, Bruder von Ernst Jünger
 Gretha Jünger (1906–1960), deutsche Autorin
 Harri Jünger (1926–2016), deutscher Slawist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hermann Jünger (1928–2005), deutscher Goldschmied 
 Johann Friedrich Jünger (1756–1797), deutscher Lustspieldichter
 Liselotte Jünger (1917–2010), deutsche Germanistin, Historikerin und Lektorin
 Oskar Jünger (1862–1945), bayerischer Militärkapellmeister
 Patricia Jünger (1951–2017), schweizerisch-österreichische Pianistin, Organistin, Komponistin, Dirigentin und Hörspielautorin
 René Jünger (* 1991), deutscher Ringer
 Rudolf Meinhard-Jünger (1880–1942), österreichisch-deutscher Schauspieler und Regisseur
 Sabine Jünger (* 1973), deutsche Politikerin (Linkspartei/PDS)
 Steffi Chotiwari-Jünger (* 1952), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin
 Wolfgang Jünger (1517–1564), Thomaskantor

Siehe auch:
 Junger